Johannes Krocker ist der Name folgender Personen:

* Johannes Krocker (Musiker) (~1570–1626), deutscher Komponist und Kapellmeister des Barock
 Johannes Krocker (1744–1823), deutscher Botaniker und Arzt, siehe: Anton Johann Krocker